Imię i nazwisko Sam Richardson nosili lub noszą m.in.:
 Sam Richardson (1917–1989) – kanadyjski lekkoatleta, skoczek w dal i trójskoczek, olimpijczyk z 1936
 Sam Richardson  (ur. 1984) – amerykański aktor filmowy

Zob. też:
 Samuel Richardson (1689–1761) – angielski pisarz